MDQ steht für:
 Flughafen Mar del Plata (IATA-Code), Mar del Plata, Argentinien
 Moneda de Quito, Vorläufer der Währung Ecuadorianischer Sucre
 Metro de Quito, U-Bahn-System von Quito, Ecuador

Abkürzung